Thornton River ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Thornton River (Virginia)

in Australien:
 Thornton River (O’Shannassy River), Nebenfluss des O’Shannassy River im australischen Bundesstaat Queensland
 Thornton River (Tasmanien)